Флаг муниципального образования Мингре́льское сельское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 февраля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6852.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Мингрельского сельского поселения в голубом (синем), зелёном, белом, жёлтом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле с зелёной волнистой широко окаймлённой серебром и обременённой стоящим на окаймлении золотым крепостным укреплением с закрытыми деревянными воротами, башней с чёрной бойницей и с остроконечной кровлей на столбах, увенчанной золотым вымпелом о двух косицах; по сторонам ворот — золотые земляные валы, укреплённые плетёной арматурой, на которых по два золотых тура, между которыми видны прямо обращённые золотые с чёрными жерлами пушки, главой две серебряные обнажённые казачьи шашки в стропило лезвиями внутрь, поверх которых серебряная раздвоенная метёлка риса в опрокинутое стропило».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Мингрельского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Станица Мингрельская основана кубанскими и донскими казаками в 1863 году на берегу горной реки Мингрелка. Одновременно со станицей было построено и крепостное укрепление. Через два года, когда необходимость в данном укреплении отпала, казаки, привыкшие к степным просторам, решили это место покинуть. Согласно указу государя-императора Александра II от 31 июля 1865 года, всё население станицы Мингрельской переселилось на новое место — на реку Аушед, в степную часть левобережья Кубани.

Белый волнистый пояс аллегорически указывает на реки Мингрелка и Аушедз, реки с которыми связана жизнь мингрельцев.

Изображение крепостного укрепления указывает на то, что станица первоначально была основана как укрепление.

Зелёная часть полотнища символизирует поросшие зеленью верховья реки Мингрелки, где первоначально была расположена станица Мингрельская, а голубая (синяя) — современное место расположения станицы Мингрельской и хутора Аушед, входящего в состав поселения.

Зелёный цвет символизирует жизнь, надежду, здоровье, сельское хозяйство, красоту окружающей природы.

Голубой (синий) цвет символизирует чистое небо, безупречность, движение вперёд и целеустремлённость, настойчивость и упорство.

Основной отраслью сельского хозяйства в поселении является рисоводство, что и отражено на флаге изображением метёлок риса. Количество метёлок аллегорически указывает на два населённых пункта в составе поселения.

Изображение казачьих шашек говорит о том, что мингрельцы, как ранее, так и в настоящее время остаются, прежде всего, казаками.

Примечания